Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Bruno Orešar 6-3, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Tore Meinecke (secondo turno)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Fernando Luna (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)

 Christian Miniussi (primo turno)
 Bruno Orešar (finale)
 Alberto Tous (primo turno)
 Horst Skoff (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1988